Агафий Миринейский (, ; 536—582) — восточноримский поэт и ранний историк, часто называемый также Схоластиком ( — адвокат) в связи с его профессиональной деятельностью.

Биография 
Родился в Миринах — Малоазийской области Эолиды, сын ритора Мемнония. Позже семья переселилась в Константинополь. Первоначальное образование получил в Александрии, потом в Константинополе, где посвятил себя юридической карьере. Кроме адвокатской деятельности, посвящал свои досуги работам по литературе и поэзии, преимущественно эротической, издав их в сборнике «Лавровые книги» (), известные по 101 эпиграмме, сохранившимся в составе Палатинской антологии (). Кроме того, собрал под заглавием «Круг» () стихотворения современных ему поэтов со включением своих; от этого собрания осталось только предисловие. Агафий считается мастером эпиграммы — жанра, возродившегося в эпоху Юстиниана и, в силу своей лапидарности, требующего особого поэтического мастерства.

После тридцати лет Агафий от поэзии обратился к жанру хроники, написав труд «О царствовании Юстиниана» в пяти книгах, продолжающий исторические работы Прокопия Кесарийского. В предисловии к своему сочинению Агафий описывает побудившие его к написанию хроники мотивы:
 С детства я больше всего увлекался героическим ритмом и весьма упивался сладостью поэтических тонкостей. …Мною были написаны многие произведения не ради пользы, а ради удовольствия.

 …в мое время повсеместно и неожиданно вспыхнули великие войны, совершились переселения многих варварских народов, [наблюдались] неожиданные исходы тайных и невероятных событий, беспорядочные капризы судьбы, гибель народов, порабощение городов, переселение жителей, и как будто весь род человеческий пришёл в движение. … Поэтому показалось мне небесполезным попытаться описать их каким-нибудь образом, чтобы не вся моя жизнь прошла в занятиях баснями и бесполезными забавами, но принесла кое-что и необходимо нужное.

Исторический труд Агафия написан под сильным влиянием Прокопия Кесарийского, однако если Прокопий заботится прежде всего о строгости и достоверности деталей повествования, то Агафий большее внимание уделяет стилю и философским отступлениям. Сочинение Агафия охватывает период времени с 552 по 558 г. и содержит описания войн с готами, вандалами, франками и гуннами, а также персидских войн и является ценным источником информации по истории, религии и этнографии современного ему периода. Как и многие другие историки, Агафий обвиняет в пристрастности своих предшественников и заявляет, что сам он не намерен «насиловать историю и прикрашивать случившееся». Так, сочинение Агафия содержит сведения о декрете Юстиниана о закрытии Платоновой (точнее, неоплатонической) Академии в Афинах в 529 г. — эта дата во многих работах считается событием, завершающим период античности и знаменующим начало средневековья.

Переводы

Примечания

Ссылки 
 

Историки Византии
Древнегреческие историки
Древнегреческие поэты
Поэты Палатинской антологии
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени